Apia International Sydney 2014 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu Apia International Sydney rozgrywany w dniach 5–11 stycznia 2014 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród 452 670 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Australii